

Localidades 

Inman (Carolina do Sul)
Inman (Kansas)
Inman (Nebraska)
Inman Mills

Desambiguação